Az 1994-es magyar ralibajnokság volt a magyar ralibajnokságok történetének 28. idénye. A bajnokság hét futamból állt. Ranga László hatodik, Büki Ernő negyedik alkalommal szerezte meg a bajnoki címet. A szezon során a bajnok páros a Lancia Delta HF Integrale-t  használt a versenyeken.

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye
Pontozás

Abszolút sorrend

A csoport

N csoport

Források

Rali
Magyar ralibajnokság